Als Sequenzanalyse wird bezeichnet:
 die DNA-Sequenzanalyse, die automatisierte, computergestützte Bestimmung von charakteristischen Abschnitten, insbesondere Genen, auf einer DNA-Sequenz.
 die RNA-Sequenzanalyse, analoge Bestimmung der RNA-Sequenz, insbesondere von ribosomaler RNA (rRNA) und Virus-RNA
 die Sequenzanalyse (Statistik), eine Methode zur Analyse von Längsschnittdaten
 die Sequenzanalyse (Interpretation) (engl.: Sequential Analysis) Verfahren der Interpretation (meist von Texten)